Генрик І Бородатий  (пол. Henryk I Brodaty; бл. 1165 — 19 березня 1238) — верховний польський князь у 1232-1238 роках, герцог Сілезії у 1201—1238 роках.
 Ян Радзивілл (Бородатий), Іван (Ян) Радзиві́лл «Бородатий» (лит. Jonas Radvila), пол. Jan Radziwiłł, 1474–1522) — державний, військовий і політичний діяч Великого князівства Литовського.
 Бородатий Василь Порфирійович (15.11. 1927 – 18.5. 2002) — економіст, педагог, професор, ректор Одеського економічного університету.